D’Oliveira ist der Familienname folgender Personen:

 Basil D’Oliveira (1931–2011), englischer Sportler
 Damian D’Oliveira († 2014), südafrikanischer Cricketspieler und -funktionär
 Gerónimo D’Oliveira (* 1995), uruguayischer Fußballspieler
 Luisa D’Oliveira (* 1986), kanadische Schauspielerin